Натуральне число 1118
 1118 рік до нашої ери
 1118 рік нашої ери